Фужро́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Сен-Лу-сюр-Семуз. Округ коммуны — Люр.

Код INSEE коммуны — 70245.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к востоку от Парижа, в 80 км севернее Безансона, в 35 км к северо-востоку от Везуля.

На севере коммуны протекает река .

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 3792 человека.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 2375 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 1697 были экономически активными, 678 — неактивными (показатель активности — 71,5 %, в 1999 году было 68,0 %). Из 1697 активных жителей работали 1516 человек (839 мужчин и 677 женщин), безработных было 181 (85 мужчин и 96 женщин). Среди 678 неактивных 216 человек были учениками или студентами, 282 — пенсионерами, 180 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Св. Стефана (XVIII век). Исторический памятник с 1978 года
 Ферма-винокурня Пети-Фаи (XIX век), сейчас музей Пети-Фаи. Исторический памятник с 1984 года
 Придорожное распятие (XVI век). Исторический памятник с 1981 года

Города-побратимы 
  Залах (Германия, с 1971)

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона